Vegesela bezeichnet:
Vegesela in Byzacena
Vegesela in Numidia